Иван Мильевич Пентешин (5 октября 1927, Костромская губерния, СССР — 30 декабря 1998, Санкт-Петербург, Россия) — российский советский живописец, график и педагог, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
Родился 5 октября 1927 года в деревне Быково Костромской губернии. В 1929 году с семьёй переехал в Ленинград. В 1939 году поступил в Среднюю художественную школу при Всероссийской Академии художеств. Занимался у К. М. Лепилова, С. Г. Невельштейна.

После начала Великой Отечественной войны оставался в блокадном Ленинграде, откуда 19 февраля 1942 года вместе с другими учениками художественной школы был эвакуирован в Самарканд. В июне 1944 года возвратился в Ленинград, где продолжил занятия. В 1946 году после окончания художественной школы поступил на живописное отделение Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, которое окончил в 1952 году по мастерской Бориса Иогансона с присвоением звания художника живописи. Дипломная работа — жанровое полотно «Сев».

С 1952 года участвует в выставках. Пишет портреты, жанровые и исторические композиции, пейзажи, натюрморты. В 1953 году поступил в аспирантуру Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В 1957 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения, представив картину «Богатая невеста». С 1959 года преподаёт в институте имени И. Е. Репина на кафедре рисунка. С 1958 года утвержден в звании доцента этой кафедры.

Совершил творческие поездки в Великобританию, Испанию, Италию, США, Польшу, Венгрию и другие страны. В 1981 году Ивану Мильевичу Пентешину присвоено почётное звание Заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1984 году решением Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию ему присвоено ученое звание профессора.

Произведения Ивана Мильевича Пентешина находятся в Государственном Русском музее, в музеях и частных собраниях в России, Италии, Великобритании, Франции, Испании и других странах. 

Умер 30 декабря 1998 года. Похоронен на петербургском Южном кладбище.

Выставки

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Ленинградский Союз художников
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Список выставок ленинградских художников

Примечания

Литература 
 Коровкевич C. Ярче и глубже показывать новое, передовое. Заметки о весенней выставке работ ленинградских художников // Вечерний Ленинград, 1954, 12 июня.
 Выставка произведений ленинградских художников 1957 года. Каталог. — , Ленинградский художник, 1958. — С. 24.
 Никифоровская И. Итоги большой творческой работы // Вечерний Ленинград. 1957, 10 октября.
 Художник И. М. Пентешин и его картина «Подвиг Ласточки» // Ленинградская правда, 1961, 4 января.
 Зональная выставка «Ленинград» 1964 года. — : Художник РСФСР, 1965. — С. 40.
 Кривенко И. «Ленинград» (раздел живописи) // Художник. 1965, № 3. — С.27-36.
 Вьюнова И. Главный герой — современник // Искусство. 1965, № 3. — С.9.
 Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. — : Художник РСФСР, 1980. — С. 21.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. — : Художник РСФСР, 1976. — С. 26.
 Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. — : Художник РСФСР, 1983. — С. 20.
 Громов Н. Тема вечная, современная // Вечерний Ленинград, 1980, 14 апреля.
 Справочник членов Союза художников СССР. — : Советский художник, 1979. — Т. 2. — С. 190.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — : Художник РСФСР, 1987. — С. 100.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. — : Izomar Limited, 1998.
 Пентешин И. М. Выставка произведений. Каталог. — : Художник РСФСР, 1988.
 Иванов С. В.'' Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — : НП-Принт, 2007. — С. 389, 395, 398. — ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — : «Первоцвет», 2007. — С. 68.
 Peinture russe : catalogue / ARCOLE / Etude Gros-Delettrez. — Paris: Drouot Richelieu, 26 Avril, 1991.

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники России
Художники Санкт-Петербурга
Члены Союза художников СССР
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Похороненные на Южном кладбище (Санкт-Петербург)